Хусайни (Хусейни) () — влиятельная иерусалимская семья, которая конкурировала с семьёй Нашашиби.

Многие её члены заняли руководящие посты в городе.

Известные представители 
  (1842–1908)
 Селим аль-Хусейни (?—1908)
 Хусейн аль-Хусейни (?—1918) — сын Селима аль-Хусейни.
 Муса аль-Хусейни (1850—1935) — сын Селима аль-Хусейни.
  (1867–1921) — сын Мохаммеда Тахира аль-Хусейни.
 Хадж-Амин аль-Хусейни (1895—1974) — муфтий Иерусалима, сын Мохаммеда Тахира аль-Хусейни.
 Джамал аль-Хусейни (1893—1982) — племянник Хадж-Амина аль-Хусейни.
 Абд аль-Кадир аль-Хусейни (1907—1948) — командующий Армии Священной войны, сын Мусы аль-Хусейни, племянник Хадж-Амина аль-Хусейни.
 Фейсал аль-Хусейни (1940–2001) — палестинский политик, сын Абд-аль-Кадира аль-Хусейни, внучатый племянник Хадж-Амина аль-Хусейни.

Ссылки 
 Arab Hebronites who came to Jerusalem after 1948 dominate Jerusalem Arab society today Danny Rubenstein, Ha'aretz; 2001-06-06
 Ilan Pappe: The Rise and Fall of the Husainis (Part I), Autumn 2000, Issue 10, Jerusalem Quarterly,
 Ilan Pappe: The Husayni Family Faces New Challenges: Tanzimat, Young Turks, the Europeans and Zionism 1840—1922, (Part II) Winter-Spring 2001, Issue 11-12, Jerusalem Quarterly
 

Персоналии:Подмандатная Палестина